Салава́т Юла́ев (; 1754—1800) — башкирский национальный герой, один из руководителей Крестьянской войны (бунта), 1773 — 1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачёва; поэт-импровизатор.

В честь него названы:
 «Салават Юлаев» — чёрно-белый фильм 1940 года о Салавате Юлаеве.
 «Салават Юлаев» — наименование  бронепоезда построенного в Уфе, в 1943 году, с броневым поездом «Уфа» вошли в состав 60-го бронедивизиона БТиМВ РККА ВС Союза ССР.
 «Салават Юлаев» — команда по хоккею с шайбой из Уфы.
 «Салават Юлаев» — ледовый дворец спорта в Уфе, до августа 2007 года домашняя арена ХК «Салават Юлаев».
 «Салават Юлаев» — первая башкирская опера, написанная в 1955 году.
 «Салават Юлаев» — двухпалубный речной теплоход (1963).
 Мечеть имени Салавата Юлаева — строящаяся мечеть в Уфе, на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Коммунистической
 Улицы:
 Проспект Салавата Юлаева — одна из основных улиц Уфы.
 Бульвар Салавата Юлаева — в Салавате.
 Улица Салавата Юлаева — в ряде городов России.
 Памятники:
 Памятник Салавату Юлаеву (Уфа)
 Бюст Салавата Юлаева (Салават)
 Памятник Салавату Юлаеву (Палдиски)

См. также 
 Салават (значения)